Bandersnatch è il nome di un videogioco per ZX Spectrum sviluppato dalla Imagine Software nel 1984. Il videogioco non fu però mai messo in commercio a causa del fallimento dell'azienda stessa proprio in quell'anno per via dei troppi debiti da saldare.

Nel 2018, esce sulla piattaforma di streaming Netflix un particolare episodio della serie TV britannica Black Mirror, chiamato Black Mirror: Bandersnatch.
, l'episodio è rivoluzionario nel suo genere in quanto completamente interattivo; durante la visione, infatti, è lo spettatore stesso ad influenzare il corso della storia prendendo delle decisioni.

Note

Collegamenti esterni 
 

Videogiochi per ZX Spectrum